Janowitz ist der historische deutsche Name folgender Ortschaften:
in Polen
 Cyprzanów (Janowitz), Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien
 Janowiec Wielkopolski (Janowitz bzw. Jannowitz), Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Janowice (Bestwina) (Janowitz), Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien

in Tschechien
 Uhlířské Janovice (Kohljanowitz), Stadt im Okres Kutná Hora
 Janovice nad Úhlavou (Janowitz an der Angel), Gemeinde im Okres Klatovy
 Vrchotovy Janovice (Markt Janowitz), Gemeinde im Okres Benešov
 Schloss Vrchotovy Janovice (Schloss Janowitz) bei Markt Janowitz
 Janovice u Frýdku-Místku (Janowitz), Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Červené Janovice (Rot Janowitz), Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Velké Janovice (Groß Janowitz), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Janovice (Janowitz), Ortsteil von Dlouhá Ves u Sušice, Okres Klatovy
 Janovice (Janowitz), Ortsteil von Kobyly (Tschechien), Okres Liberec
 Janovice (Janowitz), Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov
 Janovice (Janowitz), Ortsteil von Polná im Okres Jihlava
 Janovice (Starý Jičín) (Janowitz), Ortsteil von Starý Jičín im Okres Nový Jičín
 Janovice (Velká Bíteš) (Janowitz), Ortsteil von Velká Bíteš im Okres Žďár nad Sázavou
 Janovice (Janowitz), Ortsteil von Vinary u Smidar im Okres Hradec Králové
 Janovičky (Zámrsk) (Janowitz), Ortsteil von Zámrsk im Okres Ústí nad Orlicí

 Moravecké Janovice (Morawetz Janowitz), Ortsteil von Strážek, Okres Žďár nad Sázavou
 Pernštejnské Janovice (Janowitz), Ortsteil von Věžná na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou

Janowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Janowitz (1892–1917), Autor
 Gundula Janowitz (* 1937), österreichische Opernsängerin
 Hans Janowitz (1890–1954), deutscher Autor
 Ludwig von Janowitz (1583–1641), württembergischer Verwaltungsbeamter und Gesandter zum Reichstag 1641 in Regensburg
 Morris Janowitz (1919–1988), US-amerikanischer Soziologe und Politikwissenschaftler
 Tama Janowitz (* 1957), US-amerikanische Schriftstellerin
 Walter Janowitz (1913–1997), Schauspieler
 Wilhelm von Janowitz (1489–1562), Baumeister und Burgvogt von Hohenasperg
 Lih Janowitz (Köln/Berlin), Filmemacherin

Janowitz ist ein Namensteil von:
 Johann Graf von Klenau, Freiherr von Janowitz (1758–1819), österreichischer General, siehe Johann von Klenau

Siehe auch:
 Groß Janowitz
 Jannowitz
 Janovice
 Janowice